Сандер Жийе (; ) — бельгийский теннисист, специалист по игре в парах. Победитель шести турниров АТР в парном разряде, игрок сборной Бельгии в Кубке Дэвиса.

Общая информация 
Отец — Патрик; мать — Карла; есть брат — Йорис и сестра — Катрин.

С шести лет активно занимался спортом; помимо тенниса, это включало занятия футболом, плаванием и гимнастикой. С 2008 по 2012 год учился в Университете Восточного Теннесси, который окончил со степенью по бизнесу. Выступая за теннисную сборную университета, четыре сезона подряд выигрывал конференцию Атлантик Сан и в 2010 году был признан лучшим игроком конференции.

Любимый турнир — Уимблдон.

Спортивная карьера 
С 2012 года Сандер выступал как теннисист-профессионал. В этом качестве основных успехов добился в парном разряде: если в одиночном разряде на счету Жийе было лишь два финала турниров серии «фьючерс» (поражение в 2015 и победа в 2016 году), то в парах он выиграл около 40 «фьючерсов» и «челленджеров» — турниров более высокого ранга. С 2015 года эти победы он одерживал преимущественно в паре с соотечественником Йораном Влигеном. Во второй половине 2016 года пропустил пять месяцев из-за травмы локтя. После возвращения Жийе на корт они с Влигеном решили сосредоточиться на выступлениях в парном разряде, отказавшись от участия в одиночных турнирах.

В начале 2018 года Жийе впервые вошёл в число 100 сильнейших игроков мира в парном разряде. В 2018 году дебютировал в составе сборной Бельгии в Кубке Дэвиса, уступив в паре с Влигеном американцам Джеку Соку и Райану Харрисону в четырёх сетах. В феврале 2019 года в квалификационном матче Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Бразилии Влиген и Жийе нанесли неожиданное поражение Марсело Мело и Бруно Соаресу. После этого бельгийская сборная, проигрывавшая по ходу матча 0:2, довела его до победы со счётом 3:2. За вторую половину 2019 года Жийе четырежды играл в паре с Влигеном в финалах турниров основного тура АТР, завоевав три титула — в Открытых чемпионатах Швеции, Швейцарии и Чжухая, — и закончил сезон на 47-м месте в парном рейтинге ATP.

Укороченный сезон 2020 года Жийе начал с выхода в паре с Влигеном в плей-офф командного Кубка ATP, где бельгийцы уступили сборной Испании. На групповом этапе Влиген и Жийе выиграли две встречи из трёх. После возобновления соревнований они осенью дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата США после победы в первом круге над посеянными под вторым номером Лукашем Куботом и Марсело Мело, а в конце сезона стали победителями турнира базовой категории ATP в Казахстане — четвёртого в их совместной карьере. К сентябрю 2020 года Жийе достиг в парном рейтинге ATP высшего в карьере 40-го места.

В феврале и мае 2021 года Жийе и Влиген ещё дважды играли в финалах турниров ATP, выиграв первый из них, в Сингапуре. Они также стали полуфиналистами турнира Мастерс в Мадриде после победы над одной из ведущих пар мира Иван Додиг—Филип Полашек, но в полуфинале проиграли занимающим вторую строчку в мировом рейтинге Мате Павичу и Николе Мектичу. Позже бельгийская пара дошла до полуфинала на ещё одном турнире Мастерс — Открытом чемпионате Канады, победив в четвертьфинале посеянных вторыми Кабаля и Фару. В полуфинале бельгийцы проиграли будущим победителям турнира Джо Солсбери и Радживу Раму. В июне Влиген поднялся в парном рейтинге ATP до 28-го места и закончил сезон на 32-й позиции. В октябре Жийе в паре с немцем Домиником Кёпфером стал полуфиналистом на турнире ATP 500 в Вене, победив Мектича и Павича — на тот момент первую пару мира — и проиграв затем Кабалю и Фаре. К ноябрю Жийе достиг в рейтинге 24-го места.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (63)

Победы (40)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бельгии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Выпускники Государственного университета Восточного Теннесси